Jerihonska ruža može označavati dvije vrste biljaka:
 Prava jerihonska ruža
 Jerihonska ruža (Magnoliopsida),  biljka iz jugozapadne Azije i sjeverne Afrike, porodica Brassicaceae.
 Jerihonska ruža (Lycopodiopsida), biljka iz jugozapadnog SAD-a i Srednje Amerike, porodica Selaginellaceae.